Huis van Zessen (Alblasserdam)
 Huis van Zessen (Alkmaar)